Le terme « fruit miraculeux » ou « fruit miracle » peut désigner plusieurs espèces de fruits ayant la particularité de modifier pendant un certain temps la perception du goût des aliments. 

Ce nom est ainsi donné à :
 Gymnema sylvestre 
 Synsepalum dulcificum 
 Thaumatococcus daniellii, ou katempfe